Камалутди́н Магомедрасу́лович Ахме́дов (14 апреля 1986, Махачкала) — российский футболист, защитник. Мастер спорта России (2016).

Карьера 
Воспитанник СДЮШОР ФК «Анжи» и СДЮШОР ФК «Спартак» (Москва). Первый тренер в «Спартаке» — Михаил Буренков.

«Спартак» (Москва) 
Заниматься футболом Ахмедов начинал в родном Дагестане, в спортшколе «Анжи». Когда Ахмедову исполнилось 11 лет, он продолжил обучение в столичном «Спартаке». Именно здесь ему было суждено начать свою профессиональную карьеру. В 2002 году был приглашён в дубль команды и, несмотря на свой возраст 16 лет, уже тогда рассматривался тренерами  Вячеславом Грозным и Олегом Романцевым как игрок основного состава, однако до 2004 года не выступал за основную команду, играя в дубле. 3 мая 2004 года дебютировал в премьер-лиге в матче против «Алании» (0:1) — на 28-й минуте заменил травмированного Парфёнова. В этом же сезоне провёл ещё три матча за клуб в чемпионате, в двух из них, против «Кубани» (1:1), и вновь против «Алании» (2:0), отыграл все 90 минут, а в матче против «Ростова» вышел лишь на пять минут, заменив в концовке встречи Юрия Ковтуна. В том же году состоялся дебют Ахмедова в Кубке России. 31 июля он провёл 71 минуту в противостоянии с липецким «Металлургом» (0:2).

В 2004 году сыграл за «Спартак» в четырёх (два против «Камен Инграда» (4:1) и (0:1) и два против «Вильярреала» (1:0) и (2:2)) матчах на Кубок Интертото. В августе того же года, вместе с Павлом Погребняком, Георгием Ломая и Александром Данишевским перешёл в подмосковные «Химки», которые на тот момент возглавлял бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

На протяжении трёх лет, проведённых в «Спартаке», за вторую команду сыграл 63 матча, забил 7 голов и заработал 17 жёлтых карточек.

«Химки» и «Факел» 
Остаток сезона 2004 года провёл в «Химках» в первом дивизионе. Клуб дошёл до финала Кубка России, где уступил ЦСКА со счётом 0:1. Сам Ахмедов в финальном матче участия не принимал, так как к тому времени он уже выступал в «Факеле» на позиции полузащитника на протяжении всего 2005 года, отыграл 21 матч.

«Алания» 
В 2006 году перешёл в «Спартак» Владикавказ, через год стал капитаном команды. Его уверенная игра в обороне во многом помогла «Алании» занять первое место в зоне «Юг» второго дивизиона и выйти в первый дивизион. В 2008 году он уступил капитанскую повязку более опытному Джамбуладу Базаеву, а уже в 2009 с приходом нового главного тренера Валерия Петракова потерял место в составе. 16 июня 2009 года Петраков объявил о том, что 21 июня Ахмедов отправляется на сборы с другой командой. Как стало известно позднее, этой командой стал пермский «Амкар», выступающий в премьер-лиге. Вместе с командой Ахмедов отправился в Австрию, в город Линдабрунн, где из трёх контрольных матчей сыграл в двух (против «Дуклы» (0:0) и «Рапида» (5:2)) и произвёл неплохое впечатление на руководство и тренеров. Но в итоге покинул расположение команды, так и не подписав контракт.

После ухода Валерия Петракова из «Алании» и назначения на его пост Мирчи Редника, у Ахмедова появилась возможность вновь заиграть в основном составе. 17 августа 2009 года он впервые за долгое время сыграл за владикавказцев в контрольном матче против команды «Алания-2». Отыграл один тайм, в перерыве был заменён. 28 августа вместе с Битаровым, Дубенским и Мысиным, был отзаявлен из «Алании».

Возвращение в «Химки» 
31 августа 2009, под самый конец дозаявочной кампании, был заявлен за «Химки», выступавшие в премьер-лиге. На момент перехода «Химки» с десятью очками занимали последнее, 16-е место в турнирной таблице, отставая от ближайшего конкурента, «Спартака-Нальчика») на 7 очков. C 8 по 11 сентября 2009 «Химки» проводили сборы в Туапсе. 9 сентября состоялся контрольный матч с дублирующим составом местного «Краснодара» (3:0). Ахмедов отыграл за клуб второй тайм.. 11 сентября впервые сыграл за молодёжную команду «Химок». На матч против «Кубани» (2:1) он вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту. 29 сентября дебютировал за основную команду. В игре с «Москвой» отыграл весь матч. На 79 минуте сфолил в своей штрафной на Епуряну, арбитр встречи Сергей Карасёв назначил пенальти и показал Ахмедову жёлтую карточку. Одиннадцатиметровый реализовал Звонимир Вукич. «Химки» в этом матче проиграли 0:3 и фактически обеспечили себе вылет из премьер-лиги. Для Ахмедова это был пятый матч в высшей лиге за всю карьеру.

В январе 2010 контракт Ахмедова закончился, и он не стал его продлевать. В феврале 2010 отправился в Турцию на сборы с самарскими «Крыльями Советов», где принял участие в контрольном матче против узбекского «Шуртана» и белорусского «Нафтана». Однако контракт Ахмедов не подписал, так как на тот момент самарский клуб не мог регистрировать новых игроков из-за имевшихся задолженностей.

«Газовик» 
19 апреля 2010 заключил контракт с «Газовиком», выступавшим в зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона. 26 апреля дебютировал в основном составе в матче с командой «Рубин-2» (3:2). Отыграл весь матч, на 74-й заработал предупреждение. 29 апреля сыграл за свою новую команду первый матч в кубке России и вновь провёл на поле все два тайма. Игра против «Носты» завершилась победой «Газовика» со счётом 2:1.

10 июня 2010 года в матче против «Горняка» на 67-й минуте мощным дальним ударом со штрафного Ахмедов забил свой первый гол за оренбуржцев. Итоговый счёт — 3:2 в пользу «Газовика». До этого он последний раз отличался лишь в 2008 году в составе «владикавказской Алании». За короткий отрезок времени стал не только стопроцентным игроком основы, но и оплотом обороны и практически незаменимым игроком своей новой команды.

12 июля 2010 года автомобиль под управлением Ахмедова попал в ДТП на трассе Оренбург—Орск. Ахмедов на своём BMW на скорости 150 км/ч и без водительского удостоверения врезался в стоящий на красном свете автомобиль ВАЗ-2110, который наехал на стоявший спереди автобус Hyundai. В результате ДТП пострадало 4 человека. Несмотря на то, что алкогольного опьянения у футболиста обнаружено не было, футболист признал свою вину в случившемся и в дальнейшем оказывал всяческую поддержку пострадавшим и их семьям. Руководство клуба «Газовик» приняло решение оставить Ахмедова в команде и не применять к нему штрафных санкций.

17 октября 2010 года, после выездной ничьи (1:1) в матче с «Академией», стало известно, что по итогам сезона «Газовик» досрочно вышел в первый дивизион, заняв первое место в зоне «Урал-Поволжье». С 9 по 15 ноября 2010 года «Газовик» принимал участие в кубке ПФЛ, который проходил на БСА «Лужники». Ни в одном из матчей Ахмедов участия не принимал. Клуб взанял второе место на турнире. 7 декабря было сообщено, что контракт с командой был продлён.

7 мая 2011 года, в матче против своей бывшей команды − «Алании» − Ахмедов провёл на поле все 90 минут и создал несколько опасных моментов. Итоговый счёт — 0:0. После этой игры впервые попал в символическую сборную тура. 25 мая, в матче с «Нижним Новгородом», забил первый гол в новом сезоне. После 13-го тура вновь оказался в числе лучших игроков лиги. В предпоследнем матче первого круга − 27 июня против «СКА-Энергии» (2:3) — получил травму и был заменён на 42 минуте. В последних числах августа вновь получил повреждение колена. К полноценным тренировкам приступил в конце ноября.

26 марта 2012 года в первом матче второго этапа первенства ФНЛ против «Черноморца» забил свой шестой гол за «Газовик», обеспечив тем самым победу 2:0. 27 мая, проиграв последний матч сезона калининградской «Балтике» (1:2), «Газовик» вылетел обратно во второй дивизион. Однако, несмотря на понижение в классе, Ахмедов остался в команде

Статистика выступлений 

Отредактировано по состоянию на 5 августа 2012 года

Достижения 
 Химки:

 Финалист Кубка России: 2004/05

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте болельщиков ФК «Спартак» (Москва)

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Тюмень»